Едер — може означати німецькомовне прізвище (), ім'я іспано-португальського походження () або топонім.

Прізвище 

 Георг Христіан Едер () — німецький та данський ботанік та лікар, творець ботанічного атласу Flora Danica.
 Ельфі Едер (; 1970) — австрійська гірськолижниця, олімпійська медалістка (1994).
 Зімон Едер (; ) — австрійський біатлоніст, олімпійський медаліст (2010, 2014).
 Йозеф Едер (; 1942) — австрійський бобслеїст, олімпійський медаліст (1968).
 Норберт Едер (; 1955—2019) — німецький футболіст, що грав здебільшого на позиції захисника.
 Тадей Євстахович Едер (1943) — генеральний директор Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької.

Ім'я 

 Едерзіту Антоніу Машеду Лопеш (, відомий як Едер; 1987) — португальський футболіст
 Едер Альварес Баланта (; 1993) — колумбійський футболіст, захисник.
 Едер Карбонера (; 1983) — бразильський волейболіст, олімпійський чемпіон (2016).
 Едер Сітадін Мартінс (; 1986) — італійський та бразильський футболіст, нападник.

Топонім 
 Едер () — річка в центральній Німеччині, тече землями Північний Рейн-Вестфалія та Гессен.

Німецькі прізвища